

Miejscowość w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Korycin – osada w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Korycin

Inne 
 Korycin – gmina wiejska
 Korycin – dawna wieś, od 1954 granicach Białegostoku

Zobacz też 
 Dekanat Korycin, Koryciny
 Gromada Korycin